Сатпаевский сельский округ

 Сатпаевский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Сатпаевский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.